Feldmühle bezeichnet:
 Feldmühle (Technik) oder Wagenmühle, mobile Getreidemühle zum Feldeinsatz
 Elektrofeldmeter, Gerät zur leistungslosen Messung der elektrischen Feldstärke

Feldmühle heißen folgende geographische Objekte:
 Feldmühle (Berg), Einöde in der Gemarkung Hadermannsgrün der Gemeinde Berg, Landkreis Hof, Bayern
 Feldmühle (Frontenhausen), Einöde im Markt Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Feldmühle (Geisenhausen), Einöde in der Gemarkung Diemannskirchen von Markt Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Feldmühle (Hettenshausen), Einöde der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Feldmühle (Rennertshofen-Hütting), Einöde auf der Gemarkung Hütting von Markt Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Feldmühle (Schnaitsee), Einöde auf der Gemarkung Kirchstätt der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Feldmühle (Hietzing), historische Mühle in Unter St. Veit in Wien, Österreich
 Feldmühle (Ratzersdorf), Fabriksareal in St. Pölten, Niederösterreich

Feldmühle, Weiteres:
 Feldmühle (Unternehmen), ehemaliger deutscher Papierhersteller